Tobias Bogner (ur. 28 maja 1990 w Sonthofen) – niemiecki skoczek narciarski, trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował w 2006, zajmując 48. miejsce w konkursie w Titisee-Neustadt. Największym osiągnięciem w Pucharze Świata jest trzecie miejsce w konkursie drużynowym w Willingen w 2007. Indywidualnie zdobył jeden punkt PŚ – 3 lutego 2010 w Klingenthal zajął 30. miejsce.

Startował również w mistrzostwach świata w Sapporo w 2007. Indywidualnie zajął 37. i 49. miejsce, a drużynowo był 8.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2007  Sapporo – 49. miejsce (K-120), 37. miejsce (K-90)
 Drużynowo
 2007  Sapporo – 8. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2004  Stryn – 7. miejsce
 2006  Kranj – 28. miejsce
 2009  Štrbské Pleso – 11. miejsce
 2010  Hinterzarten – 4. miejsce
 Drużynowo
 2004  Stryn – brązowy medal
 2006  Kranj – 6. miejsce
 2009  Štrbské Pleso – srebrny medal
 2010  Hinterzarten – srebrny medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2009/2010: 90.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008/2009 – 43.

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008 – 63.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: 136.
 sezon 2007/2008: 53.
 sezon 2008/2009: 34.
 sezon 2009/2010: 19.
 sezon 2010/2011: 71.
 sezon 2011/2012: 81.
 sezon 2012/2013: 62.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006: 75.
 2007: 12.
 2010: 55.
 2011: 67.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 30.
 sezon 2006/2007: 129.
 sezon 2009/2010: 90.
 sezon 2010/2011: 54.
 sezon 2011/2012: 161.
 sezon 2012/2013: 4.
 sezon 2013/2014: 12.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1990